Esporte Clube Cocotá é uma agremiação esportiva da Ilha do Governador, cidade do Rio de Janeiro, fundada a 3 de dezembro de 1922.

História 
Sua cores são o preto e o branco, e o 1° uniforme completamente negro. Ex-Cocotá Football Club, este registrado em 11 de janeiro de 1919, intitulado áureo-encarnado, que por sua vez foi fundado como Arranca Toco Football Club em 22 de dezembro de 1914.

O clube disputou o Campeonato Carioca de 1933 e 1934. Há abaixo três fichas técnicas do "clássico" insulano, disputado em 1933 e 1934, embora a Portuguesa ainda não pertencesse à Ilha do Governador.

Clássico Portuguesa x Cocotá 

Cocotá 2x2 Portuguesa
Data: 2 de julho de 1933
Local: Ilha do Governador
Árbitro: João Alves Pereira
Competição: Campeonato Carioca
Gols: Betinho (1° tempo); Badu, Gordura e Betinho (2° tempo)
Cocotá: Paiva, André e Lydio; Turco, Humberto e Cazuza; Ernani (Hippolyto), Betinho, Rufino, Estanislau e Aurélio
Portuguesa: Nogueira, Antônio e Tirolito; Noé, Bibi e Nélson; Arnaldo, Joãozinho, Badu, Waldemar e Gordura
Obs: nos segundos quadros, Cocotá 2 a 1

Portuguesa 2x0 Cocotá
Data: 22 de outubro de 1933
Local: Rua Moraes e Silva
Árbitro: Carlos de Souza Carvalho
Competição: Campeonato Carioca
Gols: João (2)
Portuguesa: Fernandes, Antônio e Nélson; Noel, Nestor e Barata; Bibi, João, Arnaldo, Waldemar e Gordura
Cocotá: Walter, Saes e Cazuza; Appolinário, Edmundo e Olavo; Humberto, Waldemar, Eleuthério, Synésio e Coimbra
Obs: nos segundos quadros, Cocotá 4 a 2

Cocotá 2x1 Portuguesa
Data: 29 de abril de 1934
Local: Ilha do Governador
Árbitro?
Competição: Campeonato Carioca
Gols: Vinte & Nove e Waldemar (1° tempo); Alberto (2° tempo)
Cocotá: Allain, André e Cazuza; Manduca, Alberto e Appolynário; Hypolito, Betinho, João, Vinte & Nove e Sávio
Portuguesa: Nogueira, Antônio e Nélson; Noel (Edgard), Taquara e Bolão; Arthur, Waldemar, Juquinha, Arnaldo e Jaguarão
Obs: nos segundos quadros, empate 2 a 2

Em 1974, é campeão da Série B, na categoria Adultos, ao vencer o título do Everest Atlético clube.

No mesmo ano de 1974 sagra-se Campeão da Taça Rio-São Paulo em cima do Palmeiras dento do estádio Palestra Itália.

Fontes 
 A Noite, Correio da Manhã e Jornal do Brasil;
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Ver também
Confederação Brasileira de Futebol
Clubes brasileiros de futebol

Clubes de futebol da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1922
Fundações no Brasil em 1922
Cocotá